Matidia är ett släkte av spindlar. Matidia ingår i familjen säckspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckspindlar
Matidia